Sambo steht für:
 Sambo (Kampfsport), eine russisch-sowjetische Kampfsportart
 mit Bezug auf Sambo’s Grave, Bezeichnung für einen Sklaven aus Westindien; davon abgeleitet in Großbritannien auch abwertend für dunkelhäutige Menschen
 Sambo (Angola), eine Gemeinde im angolanischen Kreis Chicala Cholohanga

Sambo ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Sambo-Richter (* 1966), deutscher Maler und Bildhauer
 Elo Wilhelm Sambo (1885–1933), deutsch-kamerunischer Militärmusiker
 Manuela Sambo (* 1964), angolanische Malerin
 Renzo Sambo (1942–2009), italienischer Rudersportler
 Shurandy Sambo (* 2001), niederländischer Fußballspieler